Esfera — sólido geométrico
 Globo ocular ou olho — órgão de visão de certos seres vivos
 Globo terrestre — representação esférica aproximada do planeta Terra
 Globo virtual — programa de computador de modelagem tridimensional de planetas e luas
 Terra — planeta

Organizações 
 Globo Futebol Clube — do Rio Grande do Norte
 Globovisión — rede de televisão venezuelana especializada em notícias
 Grupo Globo — conglomerado de mídia brasileiro
 Globo (empresa) — conglomerado mediatech do Grupo Globo, que comanda canais de televisão e serviços para a internet
 TV Globo — rede de televisão brasileira
 TV Globo Internacional — emissora de televisão transmitida no exterior
 Globo (Portugal) — canal de televisão por assinatura em Portugal
 Globo Now — canal de televisão por assinatura em Portugal
 Globo On — canal de televisão por assinatura transmitida na África
 GloboNews — canal de televisão por assinatura de notícias
 Globo.com — portal de Internet
 Globoplay — plataforma de streaming
 Globo Filmes — produtora cinematográfica
 Editora Globo — editora
 Infoglobo — editora de jornais
 O Globo — jornal do Rio de Janeiro
 Sistema Globo de Rádio — conglomerado de rádios
 Rádio Globo — extinta rede de rádio; atualmente é transmitida apenas para o Rio de Janeiro
 Globosat — extinta empresa programadora de televisão por assinatura, absorvida em 2020 pela empresa Globo
 Livraria do Globo — antiga livraria e papelaria localizada no Centro Histórico de Porto Alegre, Rio Grande do Sul